Кампо Санта Марта има више значења:

 Кампо Санта Марта (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Санта Марта (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику